Westfriedhof – Cmentarz Zachodni w Monachium
 Westfriedhof – stacja metra w Monachium